Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Toray Pan Pacific Open 2009 des Damentennis in Tokio. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in der Präfektur Tokio